В Индонезии практикуется особая разновидность индуизма, называемая на индонезийском языке агама-хинду-дхарма. Официально по последней переписи населения за 2010 год, индуизм исповедуют 4 012 116 человек, это 1.7 % от всего населения Индонезии. 81% всех индонезийских индуистов проживают на острове Бали, где индуистское население составляет 83.5%. Значительное количество индуистов можно встретить на Суматре, Яве (в основном тенгеры на востоке острова), Ломбоке и Калимантане. На острове Ява значительная часть мусульманского населения следуют неортодоксальной, смешанной с индуизмом форме ислама. В 1960 —1970-е годы под влиянием своего индуистского прошлого несколько сот тысяч яванцев обратилось в индуизм.

Количество индуистов в Индонезии по переписи 2000 года

Примечания

Ссылки 
 Индуизм в Индонезии
 Hindu Council UK: «Great Expectations: Hindu Revival Movements in Java and other parts of Indonesia» by Thomas Reuter
 Agnihoma.org Hindu Resources and Community in Indonesia
 The Hinduization of Indonesia Reconsidered — The Far Eastern Quarterly, Vol. 11, No. 1. (Nov., 1951), pp. 17-30.
 International Religious Freedom Report 2006

 
Направления индуизма